D58 peut faire référence à :
 Autres anémies hémolytiques héréditaires, d'après la classification internationale des maladies ;
 , un croiseur léger de classe C lancé par la Royal Navy ;
 Route départementale 58, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres